Condor est à l'origine un nom commun masculin qui désigne deux espèces d'oiseaux de proie de type charognard :
 le Condor de Californie (Gymnogyps californianus),
 le Condor des Andes (Vultur gryphus).

Personnes 
 Lana Condor (née le ), actrice et danseuse américaine ;
 Condor est aussi le pseudonyme de Kevin Mitnick, un hacker américain.

Expressions 
 Légion Condor, force aérienne allemande qui combattit en Espagne durant la guerre civile entre janvier 1937 et avril 1939
 Opération Condor, campagne d'assassinats et de contre-terrorisme en Amérique du Sud au milieu des années 1970.
 Au golf, un Condor est un coup qui a pour effet de jouer le trou en quatre coups sous le par (nombre de coups théorique fixé pour un trou).

Fiction 
 El cóndor pasa, une œuvre théâtrale musicale et chanson péruvienne composée en 1913 ;
 Luc Condor, personnage principal de la bande dessinée homonyme d'Albert Weinberg publiée de 1949 à 1954 ;
 El Condor, un western américain de John Guillermin sorti en 1970 ;
 Les Six Jours du Condor, roman de James Grady 
 Les Trois Jours du Condor, un film américain de Sydney Pollack sorti en 1975, adaptation filmée du roman ;
 Condor, une série télévisée américaine basée sur le roman et le film, diffusée depuis  ;
 Condor, un super-vilain de Marvel Comics apparu en 1976 ;
 Condor, Los Angeles 1999 (Condor), téléfilm de Virgil W. Vogel diffusé en 1986.

Entreprise 
 Condor Films, maison de production suisse.
 Condor, marque algérienne de l'électronique du Groupe Benhamadi Antar Trade, spécialisée dans l'électronique, l'électroménager et l'informatique.
 Condor Ferries opérateur de service de ferrys qui opère entre Saint-Malo, les Îles Anglo-Normandes et l'Angleterre.
 Condor, compagnie aérienne allemande
 Condor, ancien fabricant suisse de cycles
 Condor, ancien nom de Blizzard North, ex-division nord de Blizzard, connue pour avoir réalisé la série des Diablo

Toponymes 
 Condor, hameau (hamlet) du comté de Clearwater, situé dans la province canadienne d'Alberta.
 Condor, une municipalité brésilienne située dans l'État du Rio Grande do Sul.
 Cordillère du Condor un massif montagneux à l'est des Andes, qui marque la frontière entre le Pérou et l'Équateur.

Autres 

 Focke-Wulf Fw 200, avion allemand Focke-Wulf Fw 200
 Condor, attraction foraine
 The Condor, une revue scientifique spécialisée en ornithologie
 le système de parallélisation Condor (informatique)

Voir aussi